

Bar 
 Singapore Sling – cocktail IBA

Cinema 
 Singapore Sling – film greco del 1990 diretto da Nikos Nikolaidis

Musica 
 Singapore Sling – gruppo musicale islandese

Televisione 
 Singapore Sling – film per la televisione australiano del 1993 diretto da Robert Marchand
 Singapore Sling: Road to Mandalay – film per la televisione australiano del 1995 diretto da John Laing

Sport 
 Singapore Slingers – squadra di basket singaporiana